Aiden McGeady, né le  à Glasgow, est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de milieu de terrain au Hibernian.

Biographie 
Pur produit du centre de formation du Celtic Glasgow, McGeady est natif d'Écosse mais choisit la nationalité irlandaise grâce à ses origines. Grand espoir du football irlandais, son premier match en tant que professionnel en 2004 est couronné d'un but et du titre de joueur du match. En , il signe pour quatre ans et demi au Spartak Moscou. Après quatre saisons en Russie, il revient en Grande-Bretagne lors du mercato d'hiver 2014 en signant à Everton. Le , il est prêté au Sheffield Wednesday. Il dispute treize rencontres avant de retrouver Everton à l'issue de la saison.

Le , McGeady est prêté pour une saison à Preston North End. Très souvent utilisé par Simon Grayson, le milieu irlandais prend part à 34 matchs de championnat et inscrit huit buts sous le maillot des Lilywhites. Il est même nommé meilleur joueur du mois de Championship en février 2017 puis meilleur joueur du club de la saison.

Le , il signe un contrat de trois ans avec Sunderland.

En juillet 2022, il rejoint Hibernian.

Statistiques

Palmarès

En club 
  Celtic FC
 Champion d'Écosse en 2006, 2007 et 2008
 Vice-champion d'Écosse en 2005, 2009, 2010
 Vainqueur de la Coupe d'Écosse en 2005 et 2007 
 Vainqueur de la Scottish League Cup en 2009.

  Spartak Moscou
 Vice-champion de Russie en 2012.

  Sunderland AFC
 Finaliste de l'EFL Trophy en 2019.
 Vainqueur de l'EFL Trophy en 2021.

Distinctions personnelles 
 Membre de l'équipe-type du championnat d'Écosse en 2008 et 2009.
 Nommé joueur du mois de D2 anglaise en février 2017.
 Nommé joueur du mois de D3 anglaise en février 2019.
 Nommé meilleur joueur de la saison de Preston North End en 2017.
 Membre de l'équipe-type de D3 anglaise en 2019 et 2021.
.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international irlandais
Naissance à Glasgow
Naissance en avril 1986
Joueur du Celtic FC
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur de l'Everton FC
Joueur du Sheffield Wednesday FC
Joueur du Preston North End FC
Joueur du Sunderland AFC
Joueur du Charlton Athletic FC